112 км,112-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Азербайджан 
 112 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 557022

Россия 
 112 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 241910
 112 км — прежнее название (до 2011 года) пассажирской платформы разъезд Антонины Петровой в Лужском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург — Луга. Код 072117
 112 км — прежнее название пассажирской платформы Горятино на линии Посадниково — Неболчи, Октябрьская железная дорога. Код 044831
 112 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 015311
 112 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Орловская область. Код 205523
 112 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Белгородская область. Код 206920

Узбекистан 
 112 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 734126

Украина 
 112 км — блок-пост, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 467318
 112 км — остановочный пункт Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452511